A 2018-as Betfred snooker-világbajnokságot 2018. április 21. és május 7. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban.

Díjazás 
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték az előző évi versenyhez képest. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

Ágrajz

Jegyzetek

Források 
 Betfred World Championship 2018

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok